HNG steht für:
 Gewerkschaft Handel, Nahrung und Genuss, siehe Freier Deutscher Gewerkschaftsbund #Liste der Mitgliedsgewerkschaften
 Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule, integrierte Gesamtschule in Wolfsburg, Niedersachsen

 Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige, rechtsextreme deutsche Organisation
 Houston Natural Gas, eines der beiden Fusionsunternehmen zum Enron-Konzern
 Ungarn, Code der Internationalen Fernmeldeunion
 Ungarische Sprache, historischer Ethnologue-Code

HN G steht für:
 Bahnhof Northeim (Han) (Gbf) (DS100-Code)

Hng bzw. H’ng ist Namensbestandteil folgender Personen:
 H’ng Hung Yong, malaysischer Journalist 
 Lim Hng Kiang (* 1954), singaporianischer Politiker (PAP) 

Abkürzung